Nikolay Shirshov (né le  à Tachkent et mort le  à Rostov-sur-le-Don) est un ancien footballeur ouzbek. Il a été sélectionné 64 fois et a marqué 13 buts pour l'équipe nationale entre 1996 et 2005.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international ouzbek
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur de l'Ordabasy Chymkent
Joueur du FK Rostov
Joueur du SKA Rostov
Naissance en juin 1974
Naissance à Tachkent
Naissance en RSS d'Ouzbékistan
Décès à 47 ans
Décès en décembre 2021
Décès à Rostov-sur-le-Don